Соната для виолончели и фортепиано — название нескольких классических произведений:
  — соната Сэмюэла Барбера.
  — соната Уильяма Болкома.
  — соната Фрэнка Бриджа.
  — соната Грига.
  — соната Джорджа Дайсона.
 Соната для виолончели и фортепиано — соната Дебюсси.
  — соната Прокофьева.
  — соната Франсиса Пуленка.
 Соната для виолончели и фортепиано — соната Рахманинова.
  — соната Сезара Франка/Жюля Дельсара.
 Соната для виолончели и фортепиано — соната Цемлинского.
  — соната Штрауса.
 Соната для виолончели и фортепиано — соната Шопена.
  — соната Шостаковича.
  — соната Щедрина.